«Левый Берег» — команда КВН из Красноярска. В 2003 году поделили с командой «Регион-13» чемпионство в Премьер-Лиге.

История в КВН

Премьер-лига 
Чемпионы сезона 2003.

Высшая Лига 
Четвертьфиналисты сезона 2004

История после КВН 
 Константин Андреев и Борис Альхимович организовали ивент компанию Redday (Москва).
 Илья Соболев и Роман Клячкин выступали в «Смехе без правил» и «Убойной лиге» как дуэт «Красивые». Также Клячкин принимал участие в «Убойной ночи» и «Убойный вечер».
 Алексей Екс выступал в «Смехе без правил» и «Убойной лиге» под псевдонимом «Алексей Малыш Екс». Сейчас он является редактором Северной лиги КВН, Лиги КВН «Тайга» (Красноярск), Региональной лиги «Кавказ» (Ставрополь).
 Илья Соболев - резидент шоу "Comedy club" с 15 ноября 2013 года, также участник шоу "StandUp".
Роман Богданов — проректор Сибирского Федерального Университета  и телеведущий утренней программы на канале ТВК до 2019 года, с 2020 года телеведущий на Первом Канале

Достижения и титулы 
 Финалисты лиги «КВН на Енисее» 1998
 Чемпионы Лиги «КВН-Азия» 2000 
Участники 1/8 финала Высшей Украинской Лиги КВН сезона 2001
Победители Кубка чемпионов межрегиональных лиг 2000 в Рязани
 Вице-чемпионы Первой Лиги в Рязани 2001
 Полуфиналисты Первой Лиги в Казани 2002
 Чемпионы Премьер-Лиги 2003
 Четвертьфиналисты Высшей Лиги 2004
 «Малый КиВиН в золотом» на фестивале «Голосящий КиВиН 2004»
Были приглашены в Высшую лигу 2005 года, но в сезоне участия не принимали.
Полуфиналисты Премьер-лиги 2005.

Состав команды 
 Алексей Екс — автор, актёр
 Роман Богданов — автор, актёр
 Андреев Константин — капитан, автор, актёр
 Алексей Созутов — актёр
 Павел Пузиков — актёр
 Александр Мацуев — музыкант
 Дмитрий Спичак — актёр
 Максим Галицкий — директор, певец
 Роман Клячкин — актёр
 Илья Соболев — автор, актёр
 Борис Альхимович — автор, актёр
 Константин Мельников — актёр
 Юлия Филатова — специалист по связям и реквизиту
 Тарас Филатов — музыкант, аранжировщик, композитор
 Кристина Тарасова — актриса, реквизитор, администратор
 Татьяна Богачёва— администратор
 Евгений Созонтов — певец
 Евгений Аносов — певец
 Иван Кондрашев — автор, актёр
 Любовь Кондрашева — актриса
 Марианна Безносова — автор, исполнительница роли «Медведя»

Ссылки 
 Досье игроков команды Левый Берег на сайте AMIK.RU
 Статья о команде Левый Берег на сайте AMIK.RU

Команды Премьер-лиги КВН
Команды КВН из России
Премьер-лига КВН 2003 года
Премьер-лига КВН 2005 года
Команды — чемпионы Премьер-лиги КВН